Alfred Nobel — inventor da dinamite e fundador do Prêmio Nobel
Immanuel Nobel — o pai de Alfred Nobel
Prémio Nobel — atribuído anualmente, desde 1901, de acordo com o testamento de Alfred Nobel
Prémio de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel — atribuído pelo Banco da Suécia desde 1968
Fundação Nobel — instituição privada responsável pela gerência dos prémios Nobel
Livraria Nobel — rede de livrarias brasileira

Desambiguações de sobrenomes